— американский фильм-драма 1937 года.
 Дневник доктора () — германский телесериал 2008 года.
 Дневник доктора Зайцевой — его российская адаптация 2012 года.